Rusland
 Rogozna (dorp) - dorp in de oblast Koersk
 Rogozna (nederzetting) - nederzetting naast het wisselplaats in de oblast Koersk
 Rogozna (Tambov) - dorp in de oblast Tambov
 Rogozna (rivier) - zijrivier van de Sejm in de oblast Koersk

 Oekraïne
 Rohizna (Chmelnytsky) - dorp in de oblast Chmelnytsky
 Rohizna (district Skvyrsky) - dorp in de oblast Kiev
 Rohizna (district Volodarsky) - dorp in de oblast Kiev
 Rohizna (Vinnytsja) - dorp in de oblast Vinnytsja
 Rohizna (Zjytomyr) - dorp in de oblast Zjytomyr
 Rohozna - zijrivier van de Desna